Кривоно́сов — русская фамилия.

Известные носители 
 Кривоносов, Александр Ильич (1893—1937) — советский партийный деятель, ответственный секретарь Олонецкого губкома РКП(б).
 Кривоносов, Анатолий Фёдорович (род. 1937) — русский советский писатель.
 Кривоносов, Антон Фёдорович — Георгиевский кавалер; майор; № 7267; 17 декабря 1844.
 Кривоносов, Владимир Михайлович (1904—1941) — русский советский композитор и педагог. Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР.
 Кривоносов, Иван Александрович (род. 1951) — советский хоккеист-нападающий, советский и российский тренер.
 Кривоносов, Леонид Максимович (1936—2015) — российский музыкант-гитарист, музыкальный педагог, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Кривоносов, Мирон Феоктистович — Георгиевский кавалер; поручик; 25 сентября 1917.
 Кривоносов, Михаил Петрович (1929—1994) — советский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Кривоносов, Николай Иванович (1980—2011) — российский хоккейный тренер по физической подготовке.
 Кривоносов, Олег Валерьевич (род. 1961) — латвийский шахматист, международный мастер по шахматам.
 Кривоносов, Пётр Тимофеевич (1907—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Кривоносов, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский предприниматель, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы шестого созыва.
 Кривоносов, Юрий Михайлович (род. 1926) — советский фотограф, фотожурналист, фотохудожник.

См. также 
 Кривонос
 Кривоносовка